Příjmení Slowik nebo Slowik nosí více osobností:

 Ondřej Slówik (* 1985) – český vietnamista a překladatel
 Zdeněk Slowik (* 1962) – český fotbalista

Česká příjmení
Polská příjmení